DLR est un sigle qui peut signifier :

en France
 Debout la République, le nom d'origine du parti politique français Debout la France fondé et actuellement présidé par Nicolas Dupont-Aignan ;

en Allemagne
 Deutschlandradio, une station de radio allemande ;
 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, l'agence aérospatiale allemande ;

dans le monde anglophone

 Dynamic Language Runtime, un langage informatique de Microsoft ;
 Docklands Light Railway, un réseau de métro léger automatique de l'est londonien.